Wraak (boek) (Engels: The Revenant), een thriller uit 2002 van Michael Punke
 The Revenant (2009), een komische horrorfilm uit 2009 van regisseur William A. Wellman
 The Revenant (2015), een Amerikaanse film uit 2015